Henri Guérin (calciatore)
Henri Guérin (schermidore)